Краснознаменский — название населённых пунктов в России:

 Краснознаменский — посёлок в Курьинском районе Алтайского края.
 Краснознаменский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Краснознаменский — посёлок в Камешковском районе Владимирской области.
 Краснознаменский — хутор в Волжском районе Марий Эл.
 Краснознаменский — посёлок в Щёлковском районе Московской области.
 Краснознаменский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Краснознаменский — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Краснознаменский — посёлок в Самойловском районе Саратовской области.

См. также 
 Краснознаменский район
 Краснознаменский сельсовет